Григорий Иванович Шатько () — белорусский актёр и театральный деятель. Заслуженный артист Республики Беларусь (1999). Лауреат премии «За духовное возрождение» (2002).

Биография 
Окончил филологический факультет БГУ. Участвовал в самодеятельности. Служил в армии. После увольнения в запас поступил на актёрский факультет Белорусского театрально-художественного института (сегодняшнее название Белорусская государственная академия искусств). В 1984 году окончил институт. Распределён в Национальный академический драматический театр им. Якуба Коласа (Витебск), сначала работал актёром. С 1997 по 2012 год работал директором театра.

Роли в театре 
 Коробкин («Ревизор»).
 Пятрук («Залёты» Винцента Дунина-Марцинкевича).
 Нил («Мещане»).
 Журден («Полоумный Журден»).
 Король Франции, герцог Бургундский («Король Лир»).
 Грегор («Средство Макропулоса»).
 Астров («Дядя Ваня»).
 Высокая шапка («Время быка» Казиса Сая).
 Элхонен-Гурмизах («Тойбеле и её демон» Исаака Башевис-Зингера).
 Иван Павлович Яичница («Женитьба»).
 Уилфред Бонд («Квартет» Рональда Харвуда).
 Бургомистр («Визит старой дамы»).
 Старик («Макбет»).
 Лотр, кардинал («Христос приземлился в Гродно»).

Примечания 

Актёры театра Белоруссии
Выпускники Белорусской академии искусств